Stebbing se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Stebbing
 Thomas Roscoe Rede Stebbing